Robinson Academy est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Dugomier. L'ouvrage est publié en 2005.

Résumé

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2005
Album Marsu Productions